bqg – codice ISO 639-3 della lingua bago-kusutu